Галиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Галиновка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Галиновка — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Галиновка — село в Хорошевском районе Житомирской области.